Црвена Звезда (, буквально — «Червона Зірка») — назва кількох сербських спортивних клубів:
 Црвена Звезда (футбольний клуб)
 Црвена Звезда (баскетбольний клуб)
 Црвена Звезда (волейбольний клуб)
 Црвена Звезда (гандбольний клуб)
 Црвена Звезда (хокейний клуб)
 Црвена Звезда (стадіон)